So This Is Paris (1926), een Amerikaanse film uit 1926 onder regie van Ernst Lubitsch
So This Is Paris (1955), een Amerikaanse film uit 1955 onder regie van Richard Quine